Кормилец:

  — пьеса Уильяма Сомерсета Моэма.
 «Кормилец» — прежнее название двухпалубного колёсного пассажирского парохода «Совнарком».

См. также 
 Кормилица (значения)
 Кормильцы